Příjmení Sadler nese více různých osobností:

 Benjamin Sadler (* 1971) – německý herec
 Joseph Ignatz Sadler (1725–1767) – český malíř
 William Sadler (* 1950) – americký herec

Externí odkazy